Oubril ist der Name eines ursprünglich französischen, später russischen Adelsgeschlechts. Bekannte Namensträger sind:
 Peter von Oubril, russischer Botschafter in Deutschland
 Paul von Oubril, russischer Botschafter in Deutschland